Либра́жди — албанский топоним. Может означать:

 Либражди — город.
 Либражди (округ) — округ.